Villalonga (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Villalonga (Valencia), een gemeente in de Spaanse provincie Valencia
 Villalonga (Castiliaans) of Vilalonga (Galicisch), parochie in de gemeente Sanxenxo

Personen
José Villalonga, een Spaanse voetbaltrainer